Сенна гликозид, также известный как Сеннозиды или Сенна, — слабительное лекарство от запора и для опорожнения толстой кишки перед операцией. Действие основано на увеличения секреции жидкости и сужения толстой кишки.

Sennosides относятся к группе растений Сенны. В растительной форме он использовался, по крайней мере, начиная с 700-х годах нашей эры. Продукты распада вещества действуют в качестве раздражителей на стенки кишки, стимулируют секрецию жидкости и перистальтику. Химически препарат является антрахиноном и производным димерных гликозидов.

Применение 
Принимают один раз в день перед сном. Противопоказан в таких случаях как: кишечная непроходимость, острое воспаление кишечника (например, болезнь Крона), язвенный колит, аппендицит и боли в животе. Нежелателен при аллергии на антрахиноны. Возможны негативные эффекты: боль в животе или спазмы, диарею, тошнота и рвота.

Примечания 

Слабительные средства
Перечень ЖНВЛП